|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Stanford (officieel Bank of the West Classic) van 2005 vond plaats van 25 tot en met 31 juli 2005 in de Amerikaanse stad Stanford. Het was de 34e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Lindsay Davenport was het eerste reekshoofd – daardoor kreeg zij een bye voor de eerste ronde. Tijdens haar openingspartij, in de tweede ronde, moest zij de strijd opgeven wegens een onderrugblessure.

Het vierde reekshoofd, Kim Clijsters uit België, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als tweede geplaatste Amerikaanse Venus Williams in twee sets. Clijsters wist voor de derde keer het toernooi van Stanford op haar naam te schrijven. Het was haar 25e WTA-titel, de vijfde van 2005.

Clijsters was de enige Belgische deelneemster. Er waren geen Nederlandse vrouwen op de baan.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Eléni Daniilídou en Nicole Pratt had de laatste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Daniilídou speelde samen met Jennifer Russell – zij kwamen niet verder dan de tweede ronde.

Het als eerste geplaatste duo Cara Black en Rennae Stubbs won het toernooi. In de finale versloegen zij het als tweede geplaatste Russische koppel Jelena Lichovtseva en Vera Zvonarjova in twee sets. Het was hun zevende gezamenlijke titel. De Zimbabwaanse Black had daarnaast zestien eerdere dubbelspel­titels met andere partners; de Australische Stubbs 43.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Stanford 2005
Stanford